Структура Вооружённых сил Сербии была определена военной реформой, прошедшей в 2006—2007 гг., но состав Вооружённых сил неоднократно изменялся и позднее. В ВС Сербии все соединения и подразделения распределены между Генеральным штабом, Сухопутными войсками, Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной и Учебным командованием.

Сербская армия делится на виды, роды и службы, а функционально состоит из штабов, частей и организаций. В организационном смысле её структура состоит из стратегического, оперативного и тактического уровней. На стратегическом уровне действиями Вооружённых сил руководят Президент, Министр обороны и начальник Генерального штаба. На оперативном уровне командуют штабы видов Вооружённых сил. На тактическом уровне — штабы бригад и прочих соединений.

Легенда 
В списке представлена структура Вооружённых сил Сербии.

Таблица:
 Эмблема — эмблема части или организации. В случае отсутствия собственной эмблемы представлена эмблема Вооружённых сил;
 Наименование — название части или организации на русском языке, ниже приводится оригинальное название на сербском;
 Подразделения — из чего состоит часть или организация;
 Место дислокации — населённый пункт, где дислоцируется часть или организация;
 Дата формирования — в каком году была создана часть или организация;
  — ссылки на источники.

Сортировка может проводиться по первым четырём столбцам таблицы.

Части, подчиняющиеся Генеральному штабу

Сухопутные войска

ВВС и ПВО

Учебное командование

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вооружённые силы Сербии